Charles Pinot Duclos (1704-1772) – scrittore e storico francese
 Danielle DuClos (1974) – attrice statunitense
 Gilbert Duclos-Lassalle (1954) – ex ciclista su strada e pistard francese
 Hervé Duclos-Lassalle (1979) – ciclista su strada francese
 Jacques Duclos (1896-1975) – politico francese
 Irene Parenti Duclos (1754-1795) – pittrice e poetessa italiana
 Nicole Duclos (1947) – ex velocista francese
 Pierre-Ludovic Duclos (1986) – ex tennista canadese

Altro
Malattia di Lhermitte-Duclos – malattia genetica